Masato Kurogi (Miyazaki, 24 de outubro de 1989) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no V-Varen Nagasaki.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do V-Varen Nagasaki